Rujevac est un toponyme qui peut désigner :
Rujevac, une localité de Croatie située dans la municipalité de Dvor, comitat de Sisak-Moslavina ;
Rujevac, un village de Serbie situé dans la municipalité de Ljubovija, district de Mačva.